Поставнин:
 Поставнин, Алексей Васильевич (1915 — ?) — советский футболист.
 Поставнин, Николай Васильевич (1916—1999) — заслуженный тренер РСФСР.